Palometa puede referirse a los peces:

De agua dulce:
Orden Characiformes, familia Characidae, subfamilia Serrasalminae:
Catoprion mento, "palometa Caribe".
Mylossoma duriventre, "palometa", muy emparentado con la piraña y el pacú de la subfamilia Serrasalminae.
Pygocentrus nattereri, "palometa", piraña de vientre rojo.
Pygopristis denticulata, "palometa Caribe".
Género Serrasalmus
Serrasalmus marginatus, "palometa", "palometa amarilla", muy parecido a la piraña.
Serrasalmus spilopleura, "palometa", "palometa amarilla", "palometa negra".
Orden Perciformes, familia Cichlidae:
Australoheros facetus, "palometa negra", más conocida como "chanchito" o "chanchita".

 En Chile se le da el nombre popular de palometa al pez de la especie: Seriola lalandi.

De agua salada:

Orden Perciformes
 familia Stromateidae, "palometa de mar", comunes en todos los mares.
 familia Bramidae, en especial el género Brama entre los que destaca por su importancia comercial la palometa negra (Brama brama).
 familia Carangidae, en especial el género Trachinotus,  como por ejemplo la  palometa blanca.

Orden Beryciformes
 Palometa roja (Beryx decadactylus) o alfonsino

Referencias 

Nombres vernáculos de peces